Тим Скольд (; род. 1966) — шведский музыкант-мультиинструменталист, наиболее известный по своей работе с такими группами как Shotgun Messiah, KMFDM, MDFMK, а также Marilyn Manson.

Биография

Ранние годы 
Тим Скольд родился 14 декабря 1966 в Шёвде, лен Скараборг, Швеция. Он вырос в свободомыслящей семье, отличавшейся своими либеральными взглядами. У Тима есть сестра по имени Линда.

В двенадцать лет у Тима появилась первая бас-гитара, а к тринадцати годам он уже играл в настоящей группе. Позже на новогодней вечеринке он встретил гитариста Гарри Коди, вместе с которым работал ещё многие годы — тогда они оба мечтали стать настоящими рок-звездами и уехать в США.

В семнадцать, после двух лет изучения технологии производства в школе-интернате, Тим переехал в собственную квартиру и начал работать на фабрике Volvo, производившей боевую технику. Через полгода ему пришла повестка в военкомат, и он добровольно пошёл в армию. С собой на базу он взял свою бас-гитару и после того, как все засыпали, уходил в ванные помещения и играл там. По выходным он продолжал репетировать вместе с Гарри Коди, а после того, как ушёл из армии, сменил много работ — например работал библиотекарем и садовником.

Когда Тиму было девятнадцать, он и Гарри сумели убедить звукозаписывающую компанию помочь им записать материал, который можно было бы использовать как демо для продвижения на американском рынке. Их старания не пропали даром, и вскоре они создали группу Kingpin.

Kingpin 
В начале 80-х Тим Тим (сменивший своё имя на этот псевдоним) и Гарри (бас-гитара и гитара соответственно), вдохновившись такими хард-роковыми группами из Лос-Анджелеса и Англии как Sigue Sigue Sputnik и Zodiac Mindwarp, создают глэм-метал-группу Kingpin. Взяв в состав Zinny J. Zan в качестве вокалиста и Stixx Galor в качестве ударника, они начинают свою карьеру с вышедшего в 1987 сингла «Shout It Out», который занимает первые места в шведских хит-парадах. В Швеции Kingpin выпускают только один альбом, Welcome To Bop City, после чего группа переезжает Лос-Анджелес.

Shotgun Messiah 
Подписав с помощью Клиффа Калтрери контракт с Relativity Records, Kingpin сменяют название на Shotgun Messiah (вследствие того, что в Сан-Франциско уже существует группа, которой принадлежат права на название Kingpin). В 1989, в качестве дебюта на международном уровне, группа выпускает альбом Welcome To Bop City с ремиксами и некоторыми изменениями под названием Shotgun Messiah.

После того, как песни «Don't Care 'Bout Nothin'» и «Shout It Out» становятся хитами на MTV, а сама группа приобретает успех после выпуска дебютного альбома, Зин решает покинуть коллектив. По предложению Гарри, Тим Тим становится вокалистом, а на место басиста они берут Bobby Lycon из Нью-Йорка. Тогда же Тим Тим, который теперь становится фронтменом группы, возвращается к своему настоящему имени Tim Skold, но заменив ö на букву «о» в фамилии.

В 1991 году группа выпускает альбом Second Coming, который восторженно принимается СМИ и который становится их самым успешным альбомом. С него выпускаются два сингла: «Heartbreak Blvd.» и «Living Without You».

После этого Shotgun Messiah выпускают пластинку I Want More, которая содержит 5 песен: это 2 панк-кавера, а также несколько перезаписанных песен с предыдущего альбома  — «I Want More», «Babylon» и акустическую версию песни «Nobody's Home». Вскоре после этого релиза состав группы вновь сокращается до двух её основателей — Тима и Гарри, а Stixx и Lycon покидают коллектив.

Скольд и Коди решают вернуться обратно в Швецию для записи третьего альбома Shotgun Messiah Violent New Breed, в котором чувствуется влияние индастриала, что приводит к смешению жанров. Этот альбом увидел свет в 1993 году, и теперь он считается культовым благодаря опередившему время объединению в себе различных влияний индастриала. Однако во время своего выхода альбом получил довольно разные отзывы и последующее равнодушие публики, что и сподвигло Тима приступить к работе над своим сольным проектом Skold.

Skold 
После распада Shotgun Messiah Тим решил перейти к сольной карьере. В 1996 году RCA выпускает его дебютный альбом Skold. Тим сам играл на всех инструментах на этом альбоме и самостоятельно исполнял все вокальные партии. Сопродюсером альбома наравне с Тимом стал Скотт Намфри.

Для раскрутки альбома Тим и его группа, собранная для живых выступлений, отправились в небольшой тур с Genitorturers, также выступая в качестве их разогревающей команды. Песни с альбома стали саундтреками к некоторым фильмам: «Hail Mary» вошла в саундтрек к Disturbing Behavior, а «Chaos» к игре для PlayStation, Twisted Metal 4, и фильму Универсальный солдат 2: Возвращение. Также во время своей сольной карьеры Тим делает ремиксы для таких групп как Prong, Nature и Drown. В Сиэтле он встречает фронтмена KMFDM Сашу Конецко.

KMFDM/MDFMK 
После непродолжительной сольной карьеры в 1997 году Скольд присоединяется к KMFDM. Его первая работа в проекте — песня Anarchy с альбома Symbols, которая становится клубным хитом. Его следующая работа в KMFDM — альбом Adios, вышедший в 1999 году. В этот раз Скольд принимал значительно большее участие в работе — он не только являлся вторым вокалистом, басистом и писателем текстов, но и продюсером, звукооператором и программистом наравне с основателем KMFDM Сашей Конецко. В результате разногласий внутри группы в 1999 году, Конецко и Скольд отделяются от проекта и окончательно останавливают работу над KMFDM, в следующем году решив начать работу заново, но уже под названием MDFMK. В 2000 году они выпускают одноименный альбом на лейбле Universal Records, который и остается единственным альбомом группы. Вскоре к Саше и Тиму присоединяется Лючия Чифарелли (Drill). В звучание коллектива явно чувствуется влияние транса и евро-попа, а также уклон в сторону электроники. Все три участника также являются вокалистами. Песня «Missing Time» становится саундтреком к мультфильму Heavy Metal 2000.

Пару лет спустя Саша, Тим и Лючия решают возродить KMFDM и выпускают альбом Attak. После этого Скольд уходит из группы. По условиям обязательства по продюсированию альбома Marilyn Manson The Golden Age of Grotesque, Скольд не может участвовать в туре KMFDM 2002 года Sturm & Drang. Как бы то ни было, он сумел присоединиться к группе во время концертов 4 и 5 июля.

OhGr 
Скольд играет на басу в группе OhGr, созданной вокалистом Skinny Puppy Nivek Ogre, в туре 2001 года в поддержку дебютного альбома Welt.

Marilyn Manson 
Первой работой Тима с Marilyn Manson становится продюсирование песни «Tainted Love», которая также становится саундтреком к фильму «Недетское кино». В 2002 году Мэнсон и Скольд работают над музыкой к фильму «Обитель зла». Большая часть записанного ими материала входит в Resident Evil Movie Soundtrack.

Официально Тим присоединяется к группе 30 мая 2002 после заявления об уходе басиста Twiggy Ramirez. Тим не только исполняет обязанности бас-гитариста, но также занимается продюсированием, редактированием, электроникой, программированием ударных, играет на гитаре, клавишных, аккордеоне, контрабасе и занимается оформлением обложки альбома Мэнсона The Golden Age of Grotesque, который группа выпускает в 2003 году.

В работе над альбомом группы 2004 года Lest We Forget: The Best Of Тим исполнял обязанности продюсера, лид-гитариста, а также бэк-вокалиста для песни Personal Jesus, кавера на Depeche Mode, которая вскоре выходит синглом.

В октябре 2006 года Мэрилин и Тим записывают кавер-версию песни «This Is Halloween» для саундтрека к фильму Тиму Бёртона The Nightmare Before Christmas in 3D. Музыкой для этой песни занимается Скольд, а вокальными партиями  — Мэнсон.

В это же время начинается работа над шестым студийным альбомом Marilyn Manson Eat Me, Drink Me. Официальная дата выхода альбома во всем мире — 5 июня 2007 года. Вся музыка для альбома написана Тимом.

В туре 2007 года Rape Of The World Тим играет на гитаре, в то время как обязанности басиста берет на себя новый участник коллектива Rob Holliday (бывший гитарист/басист таких групп как Curve, Gary Numan, The Mission и The Prodigy).

9 января 2008 года на официальной странице Marilyn Manson на сайте Myspace Мэнсон размещает новость о том, что Тим покидает коллектив и его место занимает бывший басист группы Twiggy Ramirez.

Brütal Legend Soundtrack 
После ухода из Marilyn Manson Тим принимает участие в работе над саундтреком готовящейся к выходу игры Brütal Legend. Также в работе над саундтреком участвуют такие музыканты, как Зак Уайлд, Wolfmother, Judas Priest, Black Sabbath, и Ронни Джеймс Дио.

Doctor Midnight & The Mercy Cult 
В 2009 году Тим присоединяется к новому коллективу. Проект бывшего вокалиста Turbonegro, Hank von Helvete, носит имя Doctor Midnight & The Mercy Cult. 9 мая 2011 выходит их дебютный сингл (Don't) Waste It. 11 мая состоялось первое живое выступление группы в клубе DOM, в Хельсинки. После чего, 6 июня 2011 года выпускается первый альбом I Declare: Treason.

Skold — возвращение 
Между тем, Тим не забывает и о сольной карьере. 12 апреля 2011 года он возвращается с новым синглом под названием Suck, а 10 мая 2011 года в свет выходит первый за последние 15 лет, содержащий 12 треков (плюс 2 бонус трека в deluxe версии), сольный альбом Anomie. 22 ноября 2011 года вышел второй сингл — Tonight.
В 2019 году выступает в составе группы Psyclon Nine.

Факты 
 Когда Тим появился на свет, его матери было 15 лет
 Был вокалистом в нашумевшей группе Shotgun Messiah на всех четырёх альбомах
 Дебют в KMFDM — песня «Anarchy» с альбома «Symbols»
  Играл маленькую роль в фильме «In God’s Hand», вышедшем в 1999 году
 Участвовал в записи альбомов KMFDM: «Symbols», «Adios» и «Attack»
 Создал проект MDFMK вместе с Сашей Конецко и Лючией Чифарелли
 Играл в концертном туре группы OhGr 2001 года
 В 2002 году покинул KMFDM и стал сопродюсером и басистом в группе Marilyn Manson
 Сольник «Dead God» изначально должен был называться иначе и содержать большее количество песен, но так и не был выпущен официально
 Занял место ушедшего басиста Twiggy Ramirez на альбоме «The Golden Age of Grotesque»
 Его жену зовут Эрин, они вместе с 1997 года.

Дискография

Kingpin 
 «Shout It Out» (1987)
 Welcome To Bop City (1988)

Shotgun Messiah 
 Shotgun Messiah (1989)
 «Shout It Out» (1989)
 «Don’t Care 'Bout Nothin'» (1990)
 Second Coming (1991)
 «Heartbreak Blvd.» (1991)
 «Red Hot» (1991)
 «Living Without You» (1992)
 I Want More (1992)
 Violent New Breed (1993)
 «Enemy In Me» (1993)
 «Violent New Breed» (1993)

Skold 
 Skold (1996)
 Neverland (1996)
 Dead God (2002)
 I Will Not Forget (Сингл) (2009)
 A Dark Star (Сингл) (2009)
 Bullets Ricochet (Сингл) (2009)
 Suck (Сингл) (2011)
 Anomie (2011)
 Tonight (Сингл) (2011)
 The Undoing (2016)
Never Is Now (2019)
Dies Irae (2021)

KMFDM 
 Symbols (1997)
 Adios (1999)
 «Boots» (2002)
 Attak (2002)
 Blitz (2009)

MDFMK 
 MDFMK (2000)

Marilyn Manson 
 «Mobscene» (2003)
 «This is the New Shit» (2003)
 The Golden Age of Grotesque (2003)
 Lest We Forget: The Best of (2004)
 «Personal Jesus» (2004)
 «(s)AINT» (2004)
 «The Nobodies: Against All Gods Mix» (2005)
 «This is Halloween» (2006)
 «Heart-Shaped Glasses (When The Heart Guides The Hand)» (2007)
 Eat Me, Drink Me (2007)
 «Putting Holes in Happiness» (2007)

Видеография

Shotgun Messiah 
 Don’t Care ‘Bout Nothin’ (1989)
 Shout It Out (1989)
 Heartbreak Blvd. (1992)
 Living Without You (1992)
 Violent New Breed (1993)

Skold 
 The Skold Promo Tape (1996)
 Neverland (1996) (EP)
 Dead God (2002) (Unreleased demo)
 I Will Not Forget (2009) (Single)
 A Dark Star (2009) (Single)
 Bullets Ricochet (2009) (Single)
 Suck (2011) (Single)[13]
 Anomie (May 10, 2011)[14][15][16]
 Tonight (2011) (Single)[17]

KMFDM 
 Megalomaniac (1997)
 Symbols‘97 Videos (Unreleased Live Videos) (1997)
 Skurk (Unofficial) (2003)

Ohgr 
 Minus (Live) (2001)

Marilyn Manson 
 Tainted Love (2002)
 Doppleherz (2002)
 mOBSCENE (2003)
 This Is The New Shit (2003)
 (s)AINT (2003)
 Personal Jesus (2004)
 Heart Shaped Glasses (2007)
 Putting Holes In Happiness (2007)

Ссылки 

  — официальный сайт

Музыканты KMFDM
Музыканты Marilyn Manson
Рок-музыканты Швеции
Музыканты в стиле индастриал
Исполнители Metropolis Records